MLJ ist die Abkürzung für:

 den Flughafen Baldwin County Airport in Milledgeville (Georgia), USA
 The Modern Language Journal, sprachwissenschaftliche Zeitschrift

MLj ist die Abkürzung für:

 Millionen Lichtjahre (Entfernungsmaß)
 Mittellateinisches Jahrbuch, geschichtswissenschaftliche Zeitschrift

MLJ